Okręty US Navy o nazwie USS  "John F. Kennedy":
 Pierwszy  był lotniskowcem. W służbie w latach 1968-2007.
 Drugi  jest budowanym obecnie drugim lotniskowcem typu Gerald Ford.

John F. Kennedy